Jméno Gavin nosí více osob:

 Gavin Harrison (* 1963) – britský bubeník
 Gavin Pring (* 1978) – britský hudebník
 Gavin McCann (* 1978) – britský fotbalista
 Gavin Hoyte (* 1990) – britský fotbalista